Сюе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 32 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 298,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюен на сайті французького Національного інституту географії
 Сюен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара